MW:

 MechWarrior — серия компьютерных игр.
 MediaWiki (МедиаВики) — программный механизм для веб-сайтов, работающих по технологии «вики».
 MW (Middle Waves) — название средневолнового диапазона в бытовых радиоприёмниках.
 .mw — национальный домен верхнего уровня для Малави.
 MW 50 — система форсирования авиационного поршневого двигателя.
 MW-08 — трёхкоординатный корабельный радар обзора, целеуказания и сопровождения целей.